Ardcroney bezeichnet:

 Ardcroney (Tipperary), Ort und Townland im County Tipperary
 Portal Tomb von Ardcroney
 Steinkiste von Ardcroney